Savigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Savigné, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Savigné-l'Évêque, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Savigné-sous-le-Lude, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Savigné-sur-Lathan, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,